Сан-Ма́ркус () — бухта Атлантического океана у северо-восточных берегов бразильского штата Мараньян.

Бухта Сан-Маркус представляет собой узкий залив приблизительно 100 км в длину и 16 км в ширину. В залив стекаются несколько рек: ,  и . Меарим известен своими приливными волнами (pororoca).

Остров Сан-Луис, также известный как остров Мараньян, отделяет залив Сан-Маркос от залива Сан-Хосе на востоке. На острове находится Сан-Луис, административный центр штата Мараньян.

Примечания

Литература 

География Мараньяна
Заливы Атлантического океана
Заливы Бразилии